Imaculada Conceição - segundo o dogma católico, a concepção da Virgem Maria sem mancha do pecado original
Ou ainda:
Imaculada Conceição (Sarzedo)
Colégio Imaculada Conceição
Paróquia Imaculada Conceição

Desambiguação